Асановское сельское поселение — муниципальное образование в Удмуртии.
 Асановское сельское поселение — муниципальное образование в Чувашии.